

Sigle 
 Gamlakarleby Bollklubb  – società calcistica finlandese

Codici 
 GBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gbangbatok (Sierra Leone)
 gbk – codice ISO 639-3 della lingua gaddi